Antonio Franco – presbitero e beato cattolico (1585-1626)
Antonio Franco – brigante della Basilicata (1832-1865)
Antonio Franco – arcivescovo cattolico  (1937 – vivente)